Dimetilfenetilamin se može odnositi na:

 α,α-Dimetilfenetilamin (Fentermin)
 N,α-Dimetilfenetilamin (Metamfetamin)
 2,α-Dimetilfenetilamin (Ortetamin)
 3,α-Dimetilfenetilamin 
 4,α-Dimetilfenetilamin 
 N,N-Dimetilfenetilamin (aditiv)

Reference